En Sari kan have flere betydninger:

 Sari (dragt) – indisk dragt
 Sari (by) – by i det nordlige Iran